Авенин:

 Авенин — белок из группы проламинов
 Авенин — инсектицид